Federico Luis de Nassau-Ottweiler (13 de noviembre de 1651, Ottweiler - 25 de mayo de 1728, Saarbrücken) fue un miembro de la Casa de Nassau.

Biografía 
Era el hijo del Conde Juan Luis de Nassau-Ottweiler y la Condesa Palatina Dorotea Catalina de Birkenfeld-Bischweiler. 
Estudió con un educador en París desde 1661 hasta que se unió al regimiento paternal Royal Alsace, que estaba en el servicio francés, a la edad de 14 años. En esto sirvió de 1666 a 1676. Cuando su padre renunció a este cargo, Federico Luis se mudó al Regimiento del Palatinado-Birkenfeld, que sirvió en los Países Bajos . Allí ascendió al rango de teniente coronel.

Durante las guerras de la Reunión , su padre le pidió que se hiciera cargo del gobierno en 1680. La política de reunión obligó a Federico Luis a rendir homenaje a Luis XIV . Las guerras anteriores significaron que el condado de Ottweiler estaba muy endeudado y las contribuciones a los franceses exacerbaron la situación. Además, la abadía de Wadgassen hizo reclamos a varios lugares como Neunkirchen y Spiesen . Por el contrario, Federico Luis inició un proceso que se decidió a su favor después de años.

Después de la muerte de su padre en 1690, también gobernó formalmente. Después de la paz de Rijswijk en 1697, se restableció la soberanía de Ottweiler. Con la muerte de Valeriano de Nassau-Usingen en 1702, Federico Luis se convirtió en el señor de toda la casa de Nassau e hizo campaña para las otras líneas como sénior. Entonces se volvió contra la interferencia de Lorena en el condado de Saarwerden . Instó al regreso de las ciudades de Saarwerden ( francés : Sarrewerden) y Bockenheim (francés: Bouquenom, hoy: Sarre-Union ). A través de la guerra de sucesión española.No se tomaron decisiones. Para reemplazar la pérdida de Bockenheim, fundó para toda la casa Nassau Neu-Saarwerden (francés: Ville Neuve de Sarrewerden, 1794 se fusionó con Bouquenom para Sarre-Union). Otorgó privilegios a los colonos. La presión de Lorraine fue tan fuerte que Friedrich Ludwig llamó al Reichstag en 1708 . No hubo alivio significativo. Utilizó las negociaciones de paz para poner fin a la Guerra de Sucesión española para representar los intereses de la Casa de Nassau. También se ocupó de los asuntos feudales de la casa con varios prestamistas.

En 1721, él y Karl Ludwig von Nassau-Saarbrücken se convirtieron en los propietarios de las líneas Nassau-Idstein y Nassau-Wiesbaden . Debido a problemas en el condado de Saarwerden, tuvo que usar la ayuda del Distrito del Alto Rin . Las tropas del distrito restablecieron el orden.

Después de la muerte de su yerno Karl Ludwig, el condado de Saarbrücken y otras posesiones acudieron a él inesperadamente. En 1725 hubo otro renacimiento de procesos con la Abadía de Wadgassen, que ya había comenzado bajo Karl Ludwig. Se trataba de los derechos soberanos en el área del monasterio. El abad intentó obtener total independencia. La abadía tuvo algunos éxitos ante el Tribunal de la Cámara Imperial . Por otro lado, Friedrich Ludwig se dirigió al Reichstag y pidió ayuda del Corpus Evangelicorum . En 1727, el Reichskammergericht esencialmente decidió a favor de Nassau. Se creó una comisión imperial para resolver nuevas disputas con Lorraine sobre Saarwerden.

Friedrich Ludwig residió en varios lugares, como Saarbrücken, Idstein y Ottweiler. La residencia principal y la sede del gobierno seguían siendo Ottweiler. En 1718 hizo construir la Iglesia Evangélica en Dörrenbach , en 1727 nuevas Iglesias Evangélicas en St. Johann y Neunkirchen, para las cuales financió el coro de la Stadtkirche en Idstein. Para promover la economía, tuvo una fábrica de vidrio fundada en Friedrichsthal en 1723 y otra en el valle de Fischbach en 1724 . La ciudad del mismo nombre surgió más tarde de la cabaña en Friedrichsthal, y la cabaña de hollín surgió más tarde en el sitio de la fábrica de vidrio de corta duración en el valle de Fischbach . En 1726 fundó el pueblo de Friedrichweiler.y en 1727 hizo repoblar Sulzbach . A veces corría la ferretería Neunkircher por su cuenta.

Después de su muerte fue enterrado en el funeral hereditario en Ottweiler. La línea Nassau-Ottweiler también terminó con su muerte. Las posesiones fueron transferidas a la línea Nassau-Usingen .

Fue conde de Nassau-Ottweiler desde 1680 hasta su muerte. Desde 1721, también fue Conde de Nassau-Idstein; desde 1723 también Conde de Nassau-Saarbrücken. Debido a que no tenía herederos varones, sus territorios pasaron a manos de su primo Carlos de Nassau-Usingen tras su muerte en 1728.

Familia 
Federico Luis contrajo matrimonio el 28 de julio de 1680 con Cristiana (1659-1695), la hija de Federico de Ahlefeldt y Margarita Dorotea de Rantzau. Tuvieron ocho hijas:
 Dorotea Federica (nacida 1681)
 Carlota María (1684-1761)
 Cristiana Carlota (nacida: 1685)
 Luisa (nacida: 1686)
 Sofía Amalia (nacida: 1688)
 María (nacida: 1690)
 Dorotea (nacida: 1692)
 Leonor (nacida: 1693)

Después de la muerte de Crisitiana, Federico Luis contrajo matrimonio el 27 de septiembre de 1697 con la Condesa  Luisa Sofía de Hanau-Lichtenberg (11 de abril de 1662, Bischofsheim am Hohen Steg - 9 de abril de 1751, Ottweiler), la hija de Juan Reinardo II de Hanau-Lichtenberg y la Condesa Palatina Ana Magdalena de Birkenfeld-Bischweiler. Este matrimonio permaneció sin descendencia.

Ancestros

Referencias

Condes de Alemania
Casa de Nassau
Nobles de Alemania del siglo XVII
Nobles de Alemania del siglo XVIII